Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Gatineau”
 Pierwszy HMCS „Gatineau” (H61) był brytyjskim niszczycielem typu E, który został przekazany Kanadzie w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Gatineau” (DDE 236) był niszczycielem typu Restigouche, który był w służbie kanadyjskiej w czasie zimnej wojny.

Bibliografia 
 

Gatineau